Давид Те́нирс Младший (; крещён 15 декабря 1610, Антверпен — 25 апреля 1690, Брюссель) — один из наиболее значимых художников и гравёров фламандской школы, наряду со своими соотечественниками Рубенсом и ван Дейком.

Биография 
Писал картины на религиозные темы, жанровые сцены, сцены деревенской жизни, интерьеры, портреты, пейзажи. Старший из четверых сыновей художника Тенирса Старшего и Димфны Вилде (нидерл. Dymphna Wylde). Крещён 15 декабря 1610 года. Первые уроки живописи брал у отца. Считается также, что он учился у Рубенса и Браувера, но подтверждающих этот факт письменных свидетельств не сохранилось. Принято также считать, что его ранние годы были непростыми, что было связано с финансовыми трудностями его отца, однако именно эти обстоятельства позволили ему довольно рано добиться успеха. В 1632 году он вступил в Гильдию Святого Луки Антверпена в качестве мастера, а 4 июля 1637 года женился на дочери знаменитого художника Яна Брейгеля Старшего. Брак принёс ему солидное приданое, а также дружбу и покровительство Рубенса. В 1643 году написал свой единственный групповой портрет городского ополчения.

В 1644 году занял должность декана антверпенской Гильдии Святого Луки. Эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский, назначенный в 1647 году губернатором Испанских Нидерландов, стал покровителем художника и в 1651 году пригласил его в Брюссель к своему двору как придворного живописца и хранителя (исп. ayuda de cámara) обширных художественных коллекций. Тенирс создал серию интерьеров этой галереи с картинами на стенах, а около 1655 года он написал уменьшенные копии с 243 полотен старых итальянских мастеров из коллекции эрцгерцога, в которую всего входило свыше 500 картин. Эти копии были использованы для изготовления гравюр, изданных в 1660 году в альбоме «Театр живописи» (лат. Theatrum Pictorium), по сути первого в истории иллюстрированного каталога частной коллекции. Эрцгерцог также рекомендовал художника европейским монархам, что повлекло огромное количество заказов. В частности, король Испании Филипп IV купил столько картин художника, что пришлось строить новое здание галереи, чтобы вместить их. Вильгельм II Оранский и шведская королева Кристина также были горячими поклонниками его таланта. Дон Хуан Австрийский Младший, незаконнорожденный сын короля Филиппа IV и актрисы Марии Кальдерон, в 1656 году занявший место эрцгерцога на посту губернатора, продолжал оказывать художнику покровительство и, по преданию, даже брал у него уроки живописи.

Жена художника, Анна Брейгель, умерла 11 мая 1656 года. Тенирс тяжело переносил вдовство и 21 октября того же года женился вновь на Изабелле де Френ (нидерл. Isabelle de Fren), сестре Андре де Френа (нидерл. André de Fren), секретаря консула Брабанта. В 1662 году он купил замок близ Вилворде у Елены Фурман, второй жены Рубенса, и её второго мужа . Замок стал его летней резиденцией. Он играл важную роль в основании  в 1663 году и был назначен её первым директором. В том же году он был удостоен дворянского звания, после чего перестал требовать деньги за написанные им картины. Конец его жизни был омрачён не только болезнями, но и семейными дрязгами. После смерти его второй жены в 1683 году дети от первого брака начали против отца судебный процесс, который продолжался вплоть до его смерти 25 апреля 1690 года и закончился только в 1692 году.

Его ранние работы вполне традиционны для фламандской живописи. С 1632 года под влиянием Браувера начал писать жанровые картины и пейзажи с доминированием коричнево-серой гаммы. На вершине своей карьеры, с 1640 по 1650 год, писал отличающиеся тщательностью манеры, небольшие по размерам жанровые сцены, главным образом идиллические сценки крестьянского быта. Его палитра становится ярче и изысканнее. Созданные им религиозные композиции трактованы в жанровом духе. Одним из излюбленных сюжетов Давида Тенирса Младшего был сюжет искушение святого Антония. В пейзажной живописи художника заметно сильное влияние Рубенса. Его портреты пронизаны скрытой иронией. В последние 10 лет жизни его палитра вновь темнеет до изысканной светло-серебристой гаммы, а мазок становится тяжелее. В XVIII веке сюжеты полотен Тенирса часто воспроизводились на французских гобеленах. Произведения художника хранятся практически во всех значимых музейных собраниях мира.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Вестник Европы, 1805, № 14, Таньер

Персоналии по алфавиту
Художники Фландрии
Персоналии:Антверпен
Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)